Пем Шрайвер була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Гелена Сукова виграла титул, перемігши у фіналі Бренду Шульц з рахунком 7–6, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Гелена Сукова (переможниця)
  Паскаль Параді (3-тє коло)
  Патті Фендік (півфінал)
  Енн Мінтер (чвертьфінал)
  Гана Мандлікова (2-ге коло)
  Н Брандтке (3-тє коло)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Розалін Феербенк (2-ге коло)
  Бренда Шульц (фінал)
  Катаріна Ліндквіст (3-тє коло)
  Гретхен Магерс (чвертьфінал)
  Енн Гроссман (2-ге коло)
  Террі Фелпс (1-ше коло)
  Іноуе Ецуко (1-ше коло)
  Діанне ван Ренсбург (3-тє коло)
  Даянн Балестрат (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1989 Danone Hardcourt Championships Draw 

Danone Hardcourt Championships
Тур WTA 1989
1989 в австралійському спорті